James Barrett Reston, sr. (1909-1995), Amerikaans journalist
James Reston jr. (1941), Amerikaans auteur en journalist